Arijanet Muric (né en 1998), footballeur suisso-montenegro-kosovar ;
 Edo Murić (né en 1991), joueur slovène de basket-ball ;
 Egon Murič (né en 1982), joueur slovène de hockey sur glace.